Aarnikka est un patronyme finnois pouvant désigner :
  (né en 1967), compétiteur finlandais de voile olympique ;
  (né en 1967), joueur finlandais de curling paralympique.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois